Pawn – linguaggio di programmazione
 Doris Pawn – attrice statunitense del cinema muto
 Pawn – film del 2013 diretto da David A. Armstrong
Pawn – film del 2020 diretto da Kang Dae-gyu